Laignes bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Côte-d’Or, siehe Laignes (Côte-d’Or)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seine, siehe Laignes (Fluss)